Wachsz – osiedle typu miejskiego w Tadżykistanie 
 Wachsz – rzeka w Tadżykistanie
 Wachsz – dolina w Tadżykistanie
 Wachsz – góry w Tadżykistanie